Holbeck – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Holbeck – miejscowość w Nuthe-Urstromtal (Niemcy)
 Holbeck – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Holbeck – miejscowość w Prowincja Północno-Zachodnia (Południowa Afryka)
 Holbeck – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Holbeck – wyspa w Kanadzie w prowincji Ontario